Зе́йлигер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Зейлигер, Дмитрий (Самуил) Николаевич (1864—1936) — русский математик и механик.
 Зейлигер, Евгения Осиповна (в замужестве — Зейлигер-Рубинштейн; 1890—1960) — педагог и психолог.
  (Меер Пинхусович, 1874—1952) — инженер-технолог, математик, профессор РВТИ (Париж); описал «цикл Зейлигера» (формула Зейлигера для термического КПД цикла Тринклера—Сабатье, 1910).
 Зейлигер, Филипп Николаевич (1863—1937) — адвокат, политический защитник, брат Д. Н. Зейлигера.

 Алигер, Маргарита Иосифовна (настоящая фамилия Зейлигер; 1915—1992) — русская поэтесса, переводчица и журналистка, военный корреспондент. Племянница М. П. Зейлигера.